«DZIDZIO» (Дзидзьо) — украинская поп- и фолк-рок-группа, основанная в 2009 году. Выступает в жанре «комедийного антигламурного попа». Использует посанские говоры украинского языка, суржик и ненормативную лексику.

История 
Группа DZIDZIO была создана в 2009 году в городе Новояворовск Львовской области, при поддержке Андрея Кузьменко. В неё вошли Михаил Хома (Дзидзьо) и Олег Турко (Лесик). Позже присоединился ещё один участник — Назарий Гук (Юлик). К этому моменту Дзидзьо обрёл популярность в Интернете благодаря своим монологам о поросёнке Мейсоне — «идейном вдохновителе группы».

Первый успех DZIDZIO принесло исполнение песни «Старі фотографії» группы «Скрябин». Следующим хитом группы стала песня «Ялта», слова и музыку для которой написал Андрей Кузьменко. Группа приобрела большую популярность в интернете, их фан-клуб ВКонтакте насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Летом 2012 года состоялась премьера клипа на песню «ХА-ХА-ХА», а в октябре вышел одноимённый альбом. Весной 2013 года вышла их новая песня «Сусіди». В марте также вышел караоке-диск группы в DVD-формате. 18 мая 2013 года состоялся сольный концерт группы DZIDZIO на стадионе «Арена Львов», который посетили около 25 000 зрителей.

В 2016 году группу со скандалом покинул гитарист Олег Турко. Его место занял Орест Галицкий (Лямур).

В 2017 году лидер группы Михаил Хома снялся в главной роли в комедии «DZIDZIO Контрабас».

В 2021 году произошло открытие сети ресторанов DZIDZIO PIZZA.

Телевидение 
 2016 - Украина Мае Талант. Дети
 2019 — Голос. Дети
 2019 — Танцы со звездами
 2021 - Маска

Состав 

 Михаил Хома «Дзидзьо» (2009 — н.в.) — вокал, сооснователь группы, директор
 Орест «Лямур» Галицкий (2016 — н.в.) — гитара и бэк-вокал
 Владимир «Агрус» Гуляк (2017 — н.в.) — клавиши и бэк-вокал
 Сергей «Румбамбар» Гуляк (2017 — н.в.) — барабаны и бэк-вокал

Бывшие участники 
 Олег «Лесик» Турко (2009—2016) — гитара, бэк-вокал, сооснователь группы.
 Назарий «Юлик» Гук (2012—2017) — клавиши и бэк-вокал.

Дискография

Альбомы 
 2018 — «DZIDZIO SUPER-PUPER»

 2014 — «DZIDZIO Хіти»

 2012 — «ХА-ХА-ХА»

2021 
Кадиллак был создан по заказу.

Синглы

Видеоклипы

Фильмы (DZIDZIOFILM)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы Украины
Поп-группы Украины
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыканты фолк-рока
Фолк-рок-группы
Лауреаты премии Золотая Жар-птица
Лауреаты премии Украинская песня года